U.S. Route 66 – autostrada statunitense
Route 66 – brano musicale di Nat King Cole del 1946
Route 66 – serie televisiva statunitense degli anni '60
Route 66 – singolo delle Cheetah Girls